Florindo ist der Familienname folgender Personen:

 Osório Florindo, osttimoresischer Politiker

Florindo ist:

 Pseudonym von Johann Gorgias (1640–1684), deutscher Schriftsteller
 Florindo (Roman), Ritterroman von Fernando Basurto (1530)
 Der beglückte Florindo, Oper von Georg Friedrich Händel (HWV 3)

Name mehrerer Rollen bzw. Figuren in Opern und Komödien:
 Florindo, Rolle in Georg Friedrich Händels Oper Die verwandelte Daphne (HWV 4)
 Florindo, Rolle in Ermanno Wolf-Ferrari komischer Oper Le donne curiose
 Florindo, Figur in Hugo von Hofmannsthals Komödie Cristinas Heimreise
 Florindo Aretusi, Figur in Carlo Goldonis Komödie Der Diener zweier Herren